Warszawska Syrenka
 Syrenka Warszawska (nagroda filmowa)